Nesameletus är ett släkte av dagsländor. Nesameletus ingår i familjen Nesameletidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dagsländor
Nesameletus